Дэнни Мэслин (, род. 20 июня 1981 в Алмере, Нидерланды), более известен как Angerfist — габбер-музыкант и DJ. В 2017 году занял 40 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine .

Сценическая биография 
Angerfist начал заниматься музыкой в возрасте 16 лет. Начиная с 4-битных запрограммированных на повторение треков и брейкбитов, его интерес к созданию музыки начал расти. Его карьера стартовала в 2001 году, когда он отправил свою демозапись на рассмотрение DJ Buzz Fuzz'у, главе BZRK Records. Владельцу лейбла и диджею понравилась присланная запись, и он помог Дэнни выпустить его первые EP, вышедшие под именами Menace II Society и Angerfist. Также он выпускал альбомы под именами Kid Morbid и Bloodcage.

Angerfist выпустил свой очередной альбом «The Deadfaced Dimension» в ноябре 2014 года на лейбле — Masters of Hardcore. В 2015 году Angerfist выпустил альбом, под названием «Raise & Revolt». В настоящее время Angerfist входит в список самых лучших диджеев мира, по версии журнала DJ Magazine, где на 2013 год он занимает 34-е место, 37 место на 2014 год и 38 место на 2015 год.

Дискография

Альбомы

Синглы и EP's

Ремиксы

Примечания

Ссылки 
 Angerfist в ВКонтакте
 Официальный сайт
 
 
 Angerfist на MusicBrainz
 Angerfist на MindViz
 
 

Диджеи Нидерландов
Музыканты в масках
Музыканты в стиле хардкор-техно